Afrikanska mästerskapet i fotboll 1970 spelades i Sudan. Precis som under 1968 års turnering deltog åtta lag, i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Hemmalaget Sudan vann turneringen, genom att slå Ghana med 1–0 i finalen.

Kvalspel

Omgång 1

Omgång 2

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final 

Ghana spelade final för fjärde turneringen i rad och kallades för "Afrikas brassar".

Skytteligan

Källor

Externa länkar 
 RSSSF

1970 i Sudan
1970
Fotboll i Sudan
Fotbollsåret 1970